Кубок мира по конькобежному спорту 2022/2023 () — серия соревнований по конькобежному спорту, которые проходили с 11 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года. Было проведено 6 этапов. Заключительный шестой этап не считался финальным: количество участников не ограничивалось 12 лучшими по итогам предыдущих этапов и очки за места на дистанциях начислялись как на остальных этапах.

Результаты первых и второго этапов Кубка мира учитывались при квалификации на Чемпионат четырёх континентов по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, результаты первых четырёх этапов Кубка мира учитывались при квалификации на чемпионат Европы по конькобежному спорту, результаты всех шести этапов Кубка мира учитывались при квалификации на чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. По политическим причинам спортсмены России и Белоруссии отстранены от участия на этапах Кубка мира.

Календарь

Квалификационный норматив 

Для участия в Кубке мира спортсмен должен выполнить определенный норматив на дистанции на международных или национальных соревнованиях, прошедших после 1 июля 2019 года. Нормативы одинаковы для всех катков, кроме трёх высокогорных крытых катков в Калгари, Солт-Лейк-Сити и Урумчи, для которых определены другие нормативы.

Зачёт на отдельных дистанциях 
 (первые 12 спортсменов)

Мужчины

500 м

1000 м

1500 м

5000 и 10 000 м

Командная гонка

Командный спринт

Масс-старт 

 очки за полуфинал / очки за финал

Женщины

500 м

1000 м

1500 м

3000 и 5000 м

Командная гонка

Командный спринт

Масс-старт 

 очки за полуфинал / очки за финал

Ссылки 

 Communication No. 2505 ISU World Cup Speed Skating 2022/23 ISU
 Зачёт на отдельных дистанциях
 Расписание и результаты первого этапа
 Расписание и результаты второго этапа
 Расписание и результаты третьего этапа
 Расписание и результаты четвёртого этапа
 Расписание и результаты пятого этапа
 Расписание и результаты шестого этапа

Кубки мира по конькобежному спорту
2022 год в конькобежном спорте
2023 год в конькобежном спорте
Зимние виды спорта в сезоне 2022/2023